Roggentin – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario di Rostock)
 Roggentin – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario di Meclemburgo-Strelitz)